Saint Peter(s) of St. Peter kan verwijzen naar:
Petrus (Engels: Saint Peter), een heilige in het christendom
Saint Peter (Antigua en Barbuda), een parish van Antigua en Barbuda
Saint Peter (Barbados), een parish van Barbados
Saint Peter (Dominica), een parish van Dominica
Saint Peter (Jersey), een gemeente van Jersey
St. Peter (Hochschwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Verenigde Staten:
St. Peter (Illinois), een plaats in de staat Illinois
St. Peter (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota 
St. Peters (Missouri), een plaats in de staat Missouri